Бэсси () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Бэсси, Дженнифер (род. 1942) — американская актриса мыльных опер.
 Бэсси, Калвин (род. 1999) — нигерийский футболист.
 Бэсси, Ширли (род. 1937) — британская певица.